Michele Carminati – fumettista italiano
 Michele Carminati – personaggio della serie televisiva Camera Café